Sir George Carew (v.1504-1545), vice-amiral de la flotte anglaise mort à la bataille navale de Solent le  ;
 George Carew (1555-1629),  de Totnes, soldat et administrateur ;
 Sir George Carew (v.1556-1612), administrateur et diplomate britannique.